Amós Salvador Sáenz y Carreras (Logronyo, 1879 - Madrid, 1963), arquitecte i polític espanyol
 Francisco Javier Sáenz de Oiza (Cáseda, 1918 - Madrid, 2000), arquitecte navarrès 
 Javier Sáenz de Cosculluela (Logronyo, La Rioja, 1944), advocat i polític espanyol que fou Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme 
 Jorge Pérez Sáenz (Bilbao, 1975), futbolista basc que ocupa la posició de migcampista 
 José Antonio Sáenz de Santamaría (Gijón, 1919 - Madrid, 2003), militar espanyol 
 José Ignacio Sáenz Marín (Logronyo, 1973), futbolista espanyol que jugava de migcampista defensiu 
 Manuel Sáenz y Terroba (Entrena, La Rioja, 1829) fou un cantant de la corda de tenor espanyol 
 Raúl Sáenz del Rincón (Logronyo, 1976), futbolista i entrenador riojà 
 Roque Sáenz Peña (Buenos Aires, 1851 - 1914), advocat, polític argentí i heroi peruà 
 Soraya Sáenz de Santamaría (Valladolid, 1971), política castellano-lleonesa del Partit Popular